MA-03 steht für:
 Taza-Al Hoceïma-Taounate, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Fès-Meknès, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung